L'efficacité énergétique est une notion :
 physique : efficacité énergétique (thermodynamique) ;
 économique, et politico-juridique : efficacité énergétique (économie).

Elle est proche de la notion d'économies d'énergie.